Електронний парамагнітний резонанс;
 Ендоплазматичний ретикулум — органела клітини;
 Ефективна площа розсіювання
 Парадокс Ейнштейна — Подольського — Розена;